Ivan Stoyanov peut désigner :

 Ivan Stoyanov, footballeur international bulgare né en 1949, milieu de terrain ;
 Ivan Stoyanov, footballeur international bulgare né en 1983, milieu offensif ;
 Ivan Stoyanov, athlète bulgare né en 1969, spécialiste du saut en longueur.